Москал (укр.москаль,белоруски- маскаль, полски мoskal). В украинския език етнофолизъм за жителите на Москва и руснаците като цяло. Също така се използва като глагол – „москалят” -  мамят.
 Москал — украинско фамилно име .

 Москал — вид особено лют украински чесън.

 Буболечка москал — едно от имената на червената буболечка .

 Москал — „Черноморско-азовска хамсия, хамса, Engraulis encrasicolus “, заимствано от полския език; полско остаряло название moskal "разновидност на малка херинга", свързано с Moskal "руснак"; името е мотивирано от факта, че тази риба е внесена от Русия; другото й име е "руска сардина".
Жаргон
Украйна